— японская манга, автором которой является Кокоро Кохаруно, начала выпускаться издательством Kodansha в январе 2003 года в сёдзё-журнале Nakayoshi. Первая часть манги закончилась с выпуском 7 тома. Вторая часть манги называлась Kamichama Karin Chu (Маленькая богиня два) и начала выпускаться в том же журнале с июля 2006 года по апрель 2008 года. Манга была лицензирована компанией Del Rey Manga для выпуска на территории США и Канады, первый том вышел 24 июня 2008 года, а последний, 7 том манги вышел 26 января 2010 года.

На основе сюжета манги студией Satelight был выпущен аниме-сериал, где сюжет разворачивается вокруг первой части манги: Kamichama Karin. Сериал начал транслироваться по японскому телеканалу TV Tokyo с 6 апреля по 29 сентября 2007 года.

Сюжет 
Действие разворачивается вокруг 13-летней девочки по имени Карин Хананозо. Её родители давно умерли, а вот и любимая кошка тоже погибает, и девочка переезжает жить к родной тёте. Вскоре Карин переезжает к Кадзунэ и Химэко и узнаёт, что кольцо, оставленное матерью в наследство девочке, способно превращать её в богиню. Кадзунэ также обладает божественной силой и вместе с Карин должен защищать Химэко от злодея Кирио Карасумы, обладающего также божественной силой.

Список персонажей 
 — главная героиня истории, за долго до главных событий родители Карин умерли и поэтому она жила со своей тётей. Но после того, как переезжает к Кадзунэ и Химэке, узнаёт, что с помощью маминого кольца может превращаться в богиню. Учится в 7 классе и имеет плохие оценки в школе. Кольцо, оставленное матерью обладает силой Афины. В последних томах манги выясняется, что Карин является клоном «настоящей» Карин ставшей женой «настоящего» Кадзуто Кудзё, которая является матерью Химэко и Судзунэ. В конце истории Карин и Кадзунэ (главные герои) женятся.
 Сэйю: Маи Накахара

 — главный герой истории. Его кольцо обладает силой Аполлона, греческого бога света. (позже у него появляется кольцо с силой Урана). Учится в седьмом классе. Обычно очень серьёзный и суровый, по утверждению Химэки, в прошлом Кадзунэ был очень слабым и часто плакал. Является клоном профессора Кадзуто Кудзё. Поначалу грубо обращается с Карин, и та даже полагает, что он сексист, так как часто говорит о том, что женщинам присущи глупость и слабость. Позже женится на Карин.
 Сэйю: Миюки Савасиро

 — изначально представлена, как двоюродная сестра Кадзунэ. Она в реальности дочь «настоящих» Кадзуто и Карин, так что в неком смысле является родственником Карин. Изначально принимала участие в изучении божественной силы Кадзуто, но была разделена на два человека Хирихико, который пытался украсть данные об исследованиях. Так одна часть Химэки живёт вместе с Кадзунэ, а вторая с Кирио. Когда одна часть Химэки становится слабее, другая наоборот набирает силы. Химэка всегда стремилась защитить маленького Кадзунэ. Является отличным поваром. Учится в седьмом классе, и как Карин, имеет плохие оценки.
 Сэйю: Норико Ситая

 — главный злодей истории. Его и вторую Кирику, ещё маленькими воспитал Кирихико. Является президентом студенческого совета академии Сакурагаока. Проверят главных героев и устраивает с ними периодические поединки. Карин называет его мистер четырёхглазый (очкарик). У Кирио есть родная сестра-близнец Кирика, также сестрой он называет вторую Химэку. Часто во время сражений, предвидя поражение, убегает с поля битвы. Его кольцо обладает силой бога Ареса, которое однако уничтожает Кадзунэ. Позже он заполучает кольцо с силой Зевса, однако ломает его. Позже он пытается восстановить кольцо, чтобы излечить ослабевшею и больную Кирику.
 Сэйю: Синтаро Асанума

 — сестра-близнец Кирио, однако сначала представляется, как его брат-близнец. Сначала она не верит, что Карин это богиня. Она вынуждена бороться с Карин из-за брата Кирио и второй Химэки. По той причине, что Кирика стала одеваться как мужчина, началась со смерти родителей и Кирио — всё, что осталось у неё, но позже он начал проявлять интерес к божественным кольцам и так Кирика почувствовала, как брат отдаляется от неё, так Кирика решила следовать по пути брата и отрезала своё длинные волосы, а также, чтобы однажды остановить его, если Кирио зайдёт слишком далеко. Позже Карин узнаёт о том, что Кирика была влюблена в неё, примечательно, что и Карин восхищалась её большой волей.
 Сэйю: Юки Кайда

 — студент из Англии, какое то время жил с Карин, Кадзунэ и Химэкой. В детстве попал в несчастный случай, где потерял своих родителей и левый глаз. Однако Кадзумэ сделал для него новый глаз, и спас ему жизнь. После этого он год находился в больнице. Очень уважает Кадзуто, так как какое то время думал, что он и есть Кадзумэ. В манге он крадёт первый поцелуй Кадзунэ. Обладает кольцом с силой Посейдона.
 Сэйю: Акира Исида

 — является молодым поп-идолом шоу Бизз. Стремится восстановить честь своего отца. В последних томах манги выясняется, что он отец Кирио Карасумы — Кирихико Карасума. Имеет добрую и очаровательную личность, но порой может приставать к людям. Он привязывается сильно к Карин и становится новым любовным соперником Кадзунэ. Обладает кольцом с силой Аида.
 Сэйю: Тацухиса Судзуки

 — сын настоящих Карин и Кадзунэ и младший брат Химэки. Пришёл из будущего, чтобы предупредить Карин и других о предстоящей битве с Карасумасом и трагическим исходом.
 Сэйю: Мимико Кояма

Список серий аниме

Критика 
Представители сайта Anime News Network отметили, что аниме-сериал, как махо-сёдзё ни чем не примечателен. Несмотря на то, что главная героиня милая и сама идея интересная, на практике она выгладит небрежно. В частности многие сцены слишком вычурные, а анимация грубая. Сериал хорошо подойдёт для детской аудитории.

Музыка 
Открытие исполняют: Ali Project
Концовка исполняет: Маи Накахара
  исполняют: Marble
Темы персонажей Hikari No Accord исполняет: Маи Накахара
 Desire Show исполняют: Тацухиса Судзуки/Дин Куга

Примечания

Ссылки 
 Kamichama Karin  на сайте TV Tokyo

Манги
Манга 2003 года
Манга 2007 года
Манга 2006 года
Аниме и манга о девочках-волшебницах
Романтические аниме и манга
Аниме и манга для девушек
Персонажи-богини
Satelight